Лос Окотитос има више значења:

 Лос Окотитос, Ел Окотито (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Окотитос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику